Gavilanes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gavilanes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Gavilanes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar